Vathy ou Vathi (en grec :  / , « profond ») peut désigner diverses villes de Grèce :
 Vathy (Ithaque) sur Ithaque
 Vathy (Samos) sur Samos
 Vathy (Eubée) sur l'Eubée
 Vathy (Égine) sur Égine
 Vathy (Sifnos) sur Sifnos

Comme leur nom l'indique, il s'agit souvent de ports situés dans des baies s'enfonçant profondément dans la côte.